Club Polideportivo Cacereño – hiszpański klub piłkarski, grający w Tercera División, mający siedzibę w mieście Cáceres.

Sezony 

 1 sezonów w Segunda División
 18 sezonów w Segunda División B
 52 sezony w Tercera División

Linki zewnętrzne 
 

Hiszpańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1919
Cáceres (Hiszpania)